Naajat Sermiat bezeichnet:
 Naajat Sermiat (Gletscher, Narsaq), Gletscher im Distrikt Narsaq, Grönland
 Naajat Sermiat (Gletscher, Qaanaaq) (Chamberlin Gletsjer), Gletscher im Distrikt Qaanaaq, Grönland